Viggianello kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Viggianello, departementet Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Italien 

 Viggianello, Basilicata, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza,